Javier Rodríguez puede referirse a:

 Javier Rodríguez Vera (1788-1863), militar y político español;
 Javier Rodríguez Mayorga (1960-), entrenador de fútbol ecuatoriano;
 Javier Rodríguez Palacios (1972-), político español;
 Javier Rodríguez Nebreda (1975-), jugador de fútbol sala español;
 Javier Rodríguez Venta (1975-), futbolista español;
 Javier Rodríguez Gonzalvo (1977-), futbolista español;
 Javier Rodríguez Hidalgo (1978-), ensayista español;
 Javier Rodríguez Pérez (1979-), baloncestista español;
 Javier Rodríguez Marín (1992-), baloncestista español;
 Javier Rodríguez Segovia (1964-), tirador deportivo mexicano;
  Javier Rodríguez dibujante español;
 Francisco Javier Rodríguez, desambiguación.